Un desastre és l'impacte d'un perill que afecta negativament a la societat o el medi ambient.

 Desastre natural, esdeveniment produït per fenòmens d'elevada energia, propis de la dinàmica natural del planeta
 Desastre mediambiental, desastre en el medi ambient a causa de l'activitat humana
 Desastre de Heysel, allau humana mortal produïda el 1985 a l'Estadi de Heysel de Brussel·les (Bèlgica)
 Desastre de Tenerife, accident aeri produït per la col·lisió de dos Boeing 747 sobre l'aeroport de Tenerife el 1977
 Desastre d'Annual, desfeta militar espanyola contra les tropes irregulars del líder Abd el-Krim de 1921 durant la Guerra del Rif
 Desastre del barranc del Llop, derrota militar patida el 1909 per Espanya a la rodalia de Melilla
 Desastre del Challenger, accident succeït el 1986, quan el transbordador espacial Challenger explotà durant el seu enlairament
 Desastre del Columbia, accident succeït el 2003, quan el transbordador espacial Columbia explotà durant el seu enlairament
 Desastre (pokémon), una de les espècies dels pokémon